Монте Калварио има више значења:

 Монте Калварио (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Калварио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Калварио (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Калварио (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Монте Калварио, Лос Куатро Ерманос (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Монте Калварио (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Калварио (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Монте Калварио (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Монте Калварио (Бандериља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Калварио (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику